

Anno 
 645 o 645 a.C.

Codici 
 645 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Apache Point-Sloan Digital Sky Survey, nel Nuovo Messico

Matematica 
 645 – numero